Die Alpine Kombination der Damen im alpinen Skisport bei den Olympischen Winterspielen 2014 wurde am 10. Februar im Skigebiet Rosa Chutor ausgetragen.

Die Deutsche Maria Höfl-Riesch verteidigte ihren Olympiasieg von Vancouver in dieser Disziplin und krönte sich zum dritten Mal zur Olympiasiegerin. Den zweiten Platz belegte die Österreicherin Nicole Hosp und die Bronzemedaille sicherte sich Julia Mancuso aus den Vereinigten Staaten.

Resultat

Weblinks 
 Ergebnisliste in der Datenbank der FIS

Alpine Kombination (Frauen)
Frauenskiwettbewerb